The Last Rebel — сьомий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 16 лютого 1993 року.

Композиції 
 Good Lovin's Hard to Find – 3:55
 One Thing – 5:13
 Can't Take That Away – 4:19
 Best Things in Life – 3:54
 The Last Rebel – 6:47
 Outta Hell in My Dodge – 3:47
 Kiss Your Freedom Goodbye – 4:46
 South of Heaven – 5:15
 Love Don't Always Come Easy – 4:34
 Born to Run – 7:25

Джерела 
 The Last Rebel  allmusic
 The Last Rebel  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Лютий 1993